Les Imposteurs est un film britannico-indien réalisé par Nicholas Meyer sorti en 1988 ;
 Les Imposteurs est un film britannique réalisé par Michael Lindsay-Hogg sorti en 1991 ;
 Les Imposteurs est un film américain réalisé par Stanley Tucci sorti en 1998.